Daucus lucidus är en flockblommig växtart som beskrevs av Carl von Linné d.y.. Daucus lucidus ingår i släktet morötter, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Morötter
lucidus